F28 oder F 28 steht für:

 Fokker F28 Fellowship, niederländisches Kurzstrecken-Verkehrsflugzeug
 HMS Artifex (F28), britisches Werkstattschiff, umgebaut aus dem Cunard-Liner RMS Aurania
 HMS Cleopatra (F28), britische Fregatte der Leander-Klasse (1959)
 HMS Kandahar (F28), britischer Zerstörer der K-Klasse
 „Sonstige nichtorganische psychotische Störungen“ (ICD-10-Code), siehe Liste der psychischen und Verhaltensstörungen nach ICD-10 #F20–F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen

F-28 steht für:

 BNS Somudra Joy (F-28), bangladeschische Fregatte
 Enstrom F-28, US-amerikanischer Kleinhubschrauber
 Corsair F-28, US-amerikanischer Segel-Trimaran

F28